

Patronyme 

 Antonio Caballero y Góngora (1723-1796), archevêque catholique espagnol et Vice-roi de la Nouvelle-Grenade ;
 Carlos de Sigüenza y Góngora (1645–1700), chapelain, intellectuel et universitaire mexicain ;
 Carlos Góngora (1989-), boxeur équatorien ;
 Jorge Góngora (1906-1999), joueur international de football péruvien ;
 Luis de Góngora (1561-1627), poète baroque espagnol.
 Gongorisme, style littéraire qui lui est lié.
 Portrait de Luis de Góngora y Argote, tableau de Diego Velázquez (1622).

Biologie 
 Gongora, genre d'orchidées épiphytes.